Ел Кокал има више значења:

 Ел Кокал (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокал (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокал (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокал (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кокал (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кокал (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кокал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Кокал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кокал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал, Омеро Куберес (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кокал (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику